South Dakota kan syfta på:

 South Dakota – en delstat i USA
 University of South Dakota
 South Dakota-klass (1920) – sex fartyg i amerikanska flottan, aldrig färdiga
 South Dakota-klass (1939) – en fartygsklass av fyra snabba slagskepp i amerikanska flottan
 26715 South Dakota – en asteroid

Se även 
 Dakota